ISO 4217 este un standard internațional care descrie codurile de 3 litere ale valutelor.

Formarea codului 
Exemple de coduri ISO 4217: USD (Dolar american), EUR (Euro), RON (Leu nou românesc), ROL (Leu vechi românesc), GBP (Liră sterlină).
Primele două litere ale unui cod ISO 4217 sunt identice cu codul ISO 3166-1 alpha-2 al țării emitente a valutei; de exemplu, în cazul USD, us este codul ISO al Statelor Unite ale Americii.

Codurile ISO 4217 ale metalelor prețioase încep cu "X" și următoarele două litere sunt simbolul chimic al elementului (de exemplu XPD, pentru Paladiu). Valute supranaționale încep de asemenea cu "X": XAF (Franc CFA BEAC), XCD (Dolar est-caraiban), XOF (Franc CFA BCEAO) și XPF (Franc CFP), dar codul ISO 4217 de Euro este EUR.

Poziția codului ISO 4217 în texte 

Standardul ISO 4217 nu reglementează în vreun fel poziția codului în text, dar conform "European Union Publication Office", codul ISO 4217 în limbile engleză, irlandeză, letonă și malteză se folosește în texte înaintea cantității:
„a sum of EUR 30”

În bulgară, cehă, daneză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, lituaniană, maghiară, olandeză, poloneză, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, codul ISO 4217 se folosește în texte după cantitate:
„o sumă de 30 EUR”

Coduri actuale 
Această listă cuprinde toate coduri oficiale actuale după ISO 4217.

{| class="wikitable sortable"
|-
! Cod !! Nume !!  Monedă !! Țări utilizatoare
|-
| AED || 784 || Dirham emirian || 
|-
| AFN || 971 || Afgani afgan || 
|-
| ALL || 008 || Lek albanez || 
|-
| AMD || 051 || Dram armean || , 
|-
| ANG || 532 || Gulden al Antilelor Olandeze || , 
|-
| AOA || 973 || Kwanza angolan || 
|-
| ARS || 032 || Peso argentinian || 
|-
| AUD || 036 || Dolar australian || , Zona Antarctică Australiană, Insula Heard și Insulele McDonald, , , , , , 
|-
| AWG || 533 || Florin aruban || 
|-
| AZN || 944 || Manat azer || 
|-
| BAM || 977 || Marcă bosniacă convertibilă || 
|-
| BBD || 052 || Dolar din Barbados || 
|-
| BDT || 050 || Taka bengal || 
|-
| BGN || 975 || Leva bulgară || 
|-
| BHD || 048 || Dinar din Bahrain || 
|-
| BIF || 108 || Franc burundez || 
|-
| BMD || 060 || Dolar din Bermuda || 
|-
| BND || 096 || Dolar din Brunei || , 
|-
| BOB || 068 || Boliviano || 
|-
| BOV || 984 || Bolivian Mvdol (funds code) || 
|-
| BRL || 986 || Real brazilian || 
|-
| BSD || 044 || Dolar din Bahamas || 
|-
| BTN || 064 || Ngultrum bhutanez || 
|-
| BWP || 072 || Pula botswaniană || 
|-
| BYR || 974 || Rublă belarusă || 
|-
| BZD || 084 || Dolar din Belize || 
|-
| CAD || 124 || Dolar canadian || 
|-
| CDF || 976 || Franc congolez || 
|-
| CHE || 947 || WIR Euro (Monedă complementară) || 
|-
| CHF || 756 || Franc elvețian || , 
|-
| CHW || 948 || WIR Franc (Monedă complementară) || 
|-
| CLF || 990 || Unidad de Fomento (funds code) || 
|-
| CLP || 152 || Peso chilian || 
|-
| CNY || 156 || Yuan chinezesc || 
|-
| COP || 170 || Peso columbian || 
|-
| COU || 970 || Unidad de Valor Real || 
|-
| CRC || 188 || Colon costarican || 
|-
| CUC || 931 || Peso convertibil cubanez || 
|-
| CUP || 192 || Peso cubanez || 
|-
| CVE || 132 || Escudo al Capului Verde || 
|-
| CZK || 203 || Coroană cehă || 
|-
| DJF || 262 || Franc djiboutian || 
|-
| DKK || 208 || Coroană daneză || , , 
|-
| DOP || 214 || Peso dominican || 
|-
| DZD || 012 || Dinar algerian || 
|-
| EGP || 818 || Liră egipteană || ,  (în Fâșia Gaza)
|-
| ERN || 232 || Nakfa eritreean || 
|-
| ETB || 230 || Birr etiopian || 
|-
| EUR || 978 || Euro || , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
|-
| FJD || 242 || Dolar fijian || 
|-
| FKP || 238 || Liră din Insulele Falkland || 
|-
| GBP || 826 || Liră sterlină || , , , , , , , 
|-
| GEL || 981 || Lari georgian ||    
|-
| GHS || 936 || Cedi ghanez || 
|-
| GIP || 292 || Liră din Gibraltar || 
|-
| GMD || 270 || Dalasi din Gambia || 
|-
| GNF || 324 || Franc guineean || 
|-
| GTQ || 320 || Quetzal guatemalez || 
|-
| GYD || 328 || Dolar din Guyana || 
|-
| HKD || 344 || Dolar din Hong Kong || , 
|-
| HNL || 340 || Lempira hondurian || 
|-
| HRK || 191 || Kuna croată || 
|-
| HTG || 332 || Gourde haitian || 
|-
| HUF || 348 || Forint maghiar || 
|-
| IDR || 360 || Rupie indoneziană || 
|-
| ILS || 376 || Șekel nou israelian || , 
|-
| INR || 356 || Rupie indiană || , 
|-
| IQD || 368 || Dinar irakian || 
|-
| IRR || 364 || Rial iranian || 
|-
| ISK || 352 || Coroană islandeză || 
|-
| JMD || 388 || Dolar jamaican || 
|-
| JOD || 400 || Dinar iordanian || ,  (în Cisiordania)
|-
| JPY || 392 || Yen japonez || 
|-
| KES || 404 || Șiling kenyan || 
|-
| KGS || 417 || Som kîrgîz || 
|-
| KHR || 116 || Riel cambogian || 
|-
| KMF || 174 || Franc comorian || 
|-
| KPW || 408 || Won nord-coreean || 
|-
| KRW || 410 || Won sud-coreean || 
|-
| KWD || 414 || Dinar kuveitian || 
|-
| KYD || 136 || Dolar din Insulele Cayman || 
|-
| KZT || 398 || Tenge kazahă || 
|-
| LAK || 418 || Kip laoțian || 
|-
| LBP || 422 || Liră libaneză || 
|-
| LLM || 000 || Merit Liberland || 
|-
| LKR || 144 || Rupie srilankeză || 
|-
| LRD || 430 || Dolar liberian || 
|-
| LSL || 426 || Loti din Lesotho || 
|-
| LTL || 440 || Litas lithuanian || 
|-
| LVL || 428 || Lats leton || 
|-
| LYD || 434 || Dinar libian || 
|-
| MAD || 504 || Dirham marocan || , 
|-
| MDL || 498 || Leu moldovenesc ||  (fără Transnistria)
|-
| MGA || 969 || Ariary malgaș || 
|-
| MKD || 807 || Denar macedonean || 
|-
| MMK || 104 || Kyat birmanez || 
|-
| MNT || 496 || Tugrik mongolez || 
|-
| MOP || 446 || Pataca macaneză || 
|-
| MRO || 478 || Ouguiya mauritană || 
|-
| MUR || 480 || Rupie mauritiană || 
|-
| MVR || 462 || Rufiyaa din Maldive || 
|-
| MWK || 454 || Kwacha malawian || 
|-
| MXN || 484 || Peso mexican || 
|-
| MXV || 979 || Mexican Unidad de Inversion (UDI) (funds code) || 
|-
| MYR || 458 || Ringgit malaezian || 
|-
| MZN || 943 || Metical mozambican || 
|-
| NAD || 516 || Dolar din Namibia || 
|-
| NGN || 566 || Naira nigerian || 
|-
| NIO || 558 || Cordoba nicaraguan || 
|-
| NOK || 578 || Coroană norvegiană || 
|-
| NPR || 524 || Rupie nepaleză || 
|-
| NZD || 554 || Dolar neozeelandez || , , , , 
|-
| OMR || 512 || Rial omanez || 
|-
| PAB || 590 || Balboa panamez || 
|-
| PEN || 604 || Nuevo Sol peruan || 
|-
| PGK || 598 || Kina din Papua Noua Guinee || 
|-
| PHP || 608 || Peso filipinez || 
|-
| PKR || 586 || Rupie pakistaneză || 
|-
| PLN || 985 || Zlot polonez || 
|-
| PYG || 600 || Guaraní paraguayan || 
|-
| QAR || 634 || Rial qatarian || 
|-
| RON || 946 || Leu nou românesc || 
|-
| RSD || 941 || Dinar sârbesc || 
|-
| RUB || 643 || Rublă rusă || , , |-
| RWF || 646 || Franc ruandez || 
|-
| SAR || 682 || Riyal saudit || 
|-
| SBD || 090 || Dolar din Solomon || 
|-
| SCR || 690 || Rupia din Seychelles || 
|-
| SDG || 938 || Liră sudaneză || 
|-
| SEK || 752 || Coroană suedeză|| 
|-
| SGD || 702 || Dolar singaporez || , 
|-
| SHP || 654 || Liră din Sfânta Elena ||  (fără Tristan da Cunha)
|-
| SLL || 694 || Leone din Sierra Leone || 
|-
| SOS || 706 || Șiling somalian ||  (fără Somaliland)
|-
| SRD || 968 || Dolar surinamez || 
|-
| SSP || 728 || Liră sud-sudaneză || 
|-
| STD || 678 || Dobra din São Tomé și Príncipe || 
|-
| SYP || 760 || Liră siriană || 
|-
| SZL || 748 || Lilangeni || 
|-
| THB || 764 || Baht tailandez || 
|-
| TJS || 972 || Somoni tadjik || 
|-
| TMT || 934 || Manat turkmen || 
|-
| TND || 788 || Dinar tunisian || 
|-
| TOP || 776 || Pa'anga din Tonga || 
|-
| TRY || 949 || Liră turcească || , |-
| TTD || 780 || Dolar din Trinidad și Tobago || 
|-
| TWD || 901 || Dolar nou din Taivan || 
|-
| TZS || 834 || Șiling tanzanian || 
|-
| UAH || 980 || Grivna ucraineană || 
|-
| UGX || 800 || Șiling ugandez || 
|-
| USD || 840 || Dolar american || , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
|-
| USN || 997 || Dolar american (next day) (funds code) || 
|-
| USS || 998 || Dolar american (same day) (funds code) || 
|-
| UYI || 940 || Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) (funds code) || 
|-
| UYU || 858 || Peso uruguayan || 
|-
| UZS || 860 || Som uzbec || 
|-
| VEF || 937 || Bolívar venezuelan || 
|-
| VND || 704 || Đồng vietnamez || 
|-
| VUV || 548 || Vatu din Vanuatu || 
|-
| WST || 882 || Tala samoan || 
|-
| XAF || 950 || Franc CFA BEAC || , , , , , 
|-
| XAG || 961 || Argint (o uncie troy ) ||
|-
| XAU || 959 || Aur (o uncie troy ) ||
|-
| XBA || 955 || European Composite Unit (EURCO) ||
|-
| XBB || 956 || European Monetary Unit (E.M.U.-6) ||
|-
| XBC || 957 || European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) ||
|-
| XBD || 958 || European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) ||
|-
| XCD || 951 || Dolar est-caraiban || , , , , , , , 
|-
| XDR || 960 || Drepturi speciale de tragere || Fondul Monetar Internațional
|-
| XFU || Nil || Franc UIC || Uniune internatională de căile ferate
|-
| XOF || 952 || Franc CFA BCEAO || , , , , , , , 
|-
| XPD || 964 || Paladiu (o uncie troy ) ||
|-
| XPF || 953 || Franc CFP || , , |-
| XPT || 962 || Platină (o uncie troy ) ||
|-
| XTS || 963 || Codul rezervat pentru cercetări ||
|-
| XXX || 999 || pentru tranzacții care nu folosesc vreo monedă ||
|-
| YER || 886 || Rial yemenit || 
|-
| ZAR || 710 || Rand sud-african || , , , , 
|-
| ZMK || 894 || Kwacha zambian || 
|-
| ZWL || 932 || Dolar din Zimbabwe || 
|}

 Fără cod oficial 
Unii valute nu sunt incluse în ISO 4217, pentru că: (a) nu sunt monede independente iar o variantă unei altă monedă, (b) o valută care se folosește doar pentru bancnote sau monede comemorative, sau (c) o monedă unui stat cu recunoaștere limitată. Valutele fără cod ISO 4217 sunt:

 Coroană feroeză,  (fixat cu coroana daneză la o paritate de 1:1)
 Dolar din Insulele Cook,  (fixat cu dolarul neozeelandez la o paritate de 1:1)
 Dolar din Kiribati,  (fixat cu dolarul australian la o paritate de 1:1)
 Dolar din Tuvalu,  (fixat cu dolarul australian la o paritate de 1:1)
 Dram din Nagorno-Karabah,  (Stat cu recunoaștere limitată)
 Liră din Alderney,  (fixat cu lira sterlină la o paritate de 1:1; doar monede comemorative)
 Liră din Guernsey,  (fixat cu lira sterlină la o paritate de 1:1)
 Liră din Jersey,  (fixat cu lira sterlină la o paritate de 1:1)
 Liră din Insula Man,  (fixat cu lira sterlină la o paritate de 1:1)
 Pesetă saharaui,  (Stat cu recunoaștere limitată)
 Scudo maltez,  (fixat cu Euro la o paritate de 1:0,24)
 Șiling Somaliland,  (Stat cu recunoaștere limitată)
 Rublă transnistreană,  (Stat cu recunoaștere limitată)

Următoarele coduri non-ISO se folosesc uneori:

Coduri istorice 
Unii valute cu coduri ISO 4217 au fost substituite de o altă valută. Această listă cuprinde toate coduri oficiale istorice după ISO 4217.

Vezi și 
 Listă de monede după țară
 Valută
 Piață valutară

Note 

Standarde ISO
ISO 4217